Bogatoje (, ) ist ein russischer Ortsname:
 Bogatoje (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Bogatoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Pokalkstein, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Bogatoje (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Bogatoje (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Bogatoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow

Siehe auch: Bahate